Duruy est un nom de famille.

Patronyme 
 Albert Duruy ( - 1887), écrivain et journaliste français ;
 Victor Duruy ( - ), homme politique et historien français ;
 Georges Duruy (, ), historien et romancier français, fils du précédent.

Homonymie de patronyme